Меандр — декоративна звивиста лінія, що є неперервною і формує мотив, що повторюється.
 Меандр — звивина річища річки, іноді на 180°.
 Меандр — у давньогрецькій міфології річковий бог, який дав назву річці.
 Меандр — вид імпульсного сигналу.

Топонім 

 Меандр — річка з грецьких міфів (сучасний Великий Мендерес).
 Меандр — льодовик у хребті Альпіністів в Землі Вікторії (Східна Антарктида).

Посилання